A „bécsi forradalom” utalhat
 az első bécsi forradalomra (1848. március 13.),
 a második bécsi forradalomra (1848. május 14.) vagy
 a harmadik bécsi forradalomra (1848. október 6.)